Buthelezi ist der Familienname folgender Personen:

 Linda Buthelezi (* 1969), südafrikanischer Fußballspieler    
 Manas Buthelezi (1935–2016), südafrikanischer lutherischer Bischof    
 Mangosuthu Buthelezi (* 1928), südafrikanischer Politiker
 Mbongeni Buthelezi (* 1965), südafrikanischer Künstler